Андрей Трифонов:
 Трифонов, Андрей Алексеевич (1919—1986) — гвардии старший сержант; полный кавалер ордена Славы.
 Трифонов, Андрей Фёдорович (род. 1965) — российский политический деятель.